Матильда Катрина (Тилли) ван дер Маде ван дер Звард (; ) — нидерландская легкоатлетка, специалистка по бегу на короткие и средние дистанции. Выступала за сборную Нидерландов по лёгкой атлетике в 1960-х годах, обладательница бронзовой медали чемпионата Европы в Белграде, многократная чемпионка Нидерландов, рекордсменка страны, участница двух летних Олимпийских игр.

Биография 
Тилли ван дер Звард родилась 18 января 1938 года в городе Лейден, Нидерланды.

Занималась бегом в легкоатлетическом клубе «Сагитта» в Амстердаме. Проходила подготовку под руководством тренеров Яна Бланкерса и Тона Эйкенбума.

Первого серьёзного успеха на взрослом международном уровне добилась в сезоне 1962 года, когда вошла в основной состав нидерландской национальной сборной и побывала на чемпионате Европы в Белграде, откуда привезла награду бронзового достоинства, выигранную в беге на 400 метров — в финале уступила только советской бегунье Марии Иткиной и британке Джой Гривсон. При этом установила национальный рекорд Нидерландов в данной дисциплине — 54,4 секунды.

Благодаря череде удачных выступлений удостоилась права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1964 года в Токио. В беге на 400 метров благополучно преодолела предварительный квалификационный забег и стадию полуфиналов, тогда как в решающем финальном забеге с результатом 55,2 секунды финишировала шестой.

25 ноября 1964 года вышла замуж за Гера ван дер Маде, а в июле 1966 года родила дочь Эвелин. В связи с рождением ребёнка взяла некоторый перерыв в спортивной карьере.

В 1968 году вернулась в легкоатлетическую команду Нидерландов, установила личные рекорды на дистанциях 200 метров (23,9), 400 метров (53,2) и 800 метров (2:04,4), прошла отбор на Олимпийские игры в Мехико. На сей раз стартовала в программе бега на 800 метров, однако здесь выбыла из борьбы уже на предварительном квалификационном этапе, показав результат 2:10,5 и заняв последнее шестое место в своей группе.

Впоследствии ван дер Звард оставалась действующей спортсменкой вплоть до 1973 года, хотя в последнее время уже не показывала сколько-нибудь значимые результаты на международной арене. В течение своей спортивной карьеры в общей сложности пять раз становилась чемпионкой Нидерландов по лёгкой атлетике: дважды в дисциплине 200 метров (1962, 1963) и трижды в дисциплине 400 метров (1962, 1963, 1964). Также является двукратной чемпионкой Нидерландов по лёгкой атлетике в помещении: в дисциплинах 500 и 800 метров (1970).

В 1979 году вместе с мужем и дочерью переехала на постоянное жительство во Флориду, США, куда ранее уже несколько раз ездила отдыхать. До выхода на пенсию в 1986 году занималась административной деятельностью, при этом её брак в конечном счёте распался, и с 1988 года она жила одна.

Умерла 6 февраля 2019 года в городе Эджуотер в возрасте 81 года.

Примечания 

Бегуны на короткие дистанции Нидерландов
Бегуны на средние дистанции Нидерландов
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1964 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1968 года
Чемпионы Нидерландов по лёгкой атлетике
Иммигрировавшие в США из Нидерландов